Константи́н Алекса́ндрович Костроми́н () — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей, церковный историк. Кандидат богословия (2006), кандидат исторических наук (2011).

Биография 
В 1998 закончил НОУ «Немецкая гимназия Петершуле».

В 1998—2003 учился в Санкт-Петербургской духовной семинарии. Одновременно, в 1998—1999 — преподаватель воскресной школы при Санкт-Петербургской православной духовной академии и семинарии. С 2000 года — преподаватель воскресной школы при Свято-Исидоровской церкви. В 2003—2006 учился в Санкт-Петербургской духовной академии.

1 сентября 2004 года архиепископом Тихвинским Константином (Горяновым) рукоположён во диакона для Свято-Исидоровской церкви города Санкт-Петербурга.

С 2004 года — руководитель воскресной школы при Свято-Исидоровской церкви. В 2004 года читал курс истории старообрядчества в Православном лектории при подворье Тихвинского Успенского мужского монастыря. С 2004 года — преподаватель истории и обществоведения в Музыкальном Лицее Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В 2006 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата богословия на тему: «Состояние Византийской империи в первой половине XV в. и судьба византийского наследия после падения Константинополя».

С 2007 по 2011 год читал курс истории Русской Церкви в Православном лектории при подворье Тихвинского Успенского мужского монастыря. С сентября 2011 — преподаватель Свято-Иоанновских педагогических богословских курсов, курс Истории Русской Церкви.

9 июля 2005 года митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром (Котляровым) рукоположён во пресвитера.

В 2008 года с отличием окончил исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

С 2009 года — преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной семинарии, курс истории Русской Церкви. С 2010 года — преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии.

23 июня 2011 года защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук на тему: «Церковные связи Древней Руси с Западной Европой (до середины XII в.)».

С 1 сентября 2011 — заведующий аспирантурой Санкт-Петербургской православной духовной академии.

С 14 ноября 2013 по 28 мая 2015 года — секретарь Учёного совета Санкт-Петербургской православной духовной академии

С 15 июля 2016 года проректор по научно-богословской работе Санкт-Петербургской православной духовной академии.

Стал главным редактором учреждённого 29 марта 2018 года журнала «Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях».

Публикации 

 Церковные связи Древней Руси с Западной Европой (до середины XII в.). Страницы истории межконфессиональных отношений. — Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. — 249 с. — ISBN 978-3-659-32628-8
 Развитие антилатинской полемики в Киевской Руси (ХI - середина XII в.). Страницы истории межцерковных отношений. — Saarbrücken: Sanktus, 2013. — 141 с. — ISBN 978-3-8484-7983-2
 Архиепископ Михаил (Мудьюгин) (1912—2000): музыкант, полиглот, инженер и богослов. — СПб.: Издательство СПбПДА, 2015. — 144 с. — ISBN 978-5-906627-15-5
 Князь Владимир и истоки русской церковной традиции: этюды об эпохе принятия Русью христианства. — СПб.: Издательство СПбПДА, 2016. — 168 с. — ISBN 978-5-906627-20-9

 Свято-Исидоровская церковь. История храма. Жития святых. 1907—2007. 100 лет со дня первого освящения храма. — СПб., 2007. — 64 с.
 Разрозненные мысли вслух. Штрихи к портрету архиепископа Михаила / Отв. ред. свящ. К. Костромин. Вступ. ст. Ю. А. Соколова. — СПб.: Портал Христианин. — СПб, 2009. — 40 с., илл.
 Михаил (Мудьюгин), архиеп. Православное учение о личном спасении. Спасение как цель и как состояние / Составитель, предисл., ред. свящ. К. Костромин. — СПб.: Сатисъ, 2010. 224 с. — ISBN 978-5-7868-0014-3
 Разрозненные мысли вслух. Штрихи к портрету архиепископа Михаила / Отв. ред. свящ. К. Костромин. Вступ. ст. Ю. А. Соколова. Изд. 2-е, исправ. и доп. — СПб.: Сатисъ, Портал Христианин. СПб, 2010. 44 с., илл. — ISBN 978-5-7868-0019-8
 Михаил (Мудьюгин), архиеп. Православное учение о личном спасении. Спасение как процесс / Предисл. свящ. К. Костромина и Ю. А. Соколова. Составитель и ред. свящ. К. Костромин. — СПб.: Сатисъ, 2012. — 222 с. — ISBN 978-5-7868-0035-8
 Архиепископ Михаил (Мудьюгин) в воспоминаниях и размышлениях. Материалы конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения архиепископа Михаила (Мудьюгина) 1912—2000. Санкт-Петербург, 14 мая 2012 г. / Под ред. свящ. К. Костромина и Д. В. Волужкова. Портал Христианин. — СПб. — СПб.: СПбПДА, 2013. — 108 с. — ISBN 978-5-906627-01-8 Доп. тираж: — СПб.: СПбПДА, 2014.
 Традиционные религии России в Санкт-Петербурге: Организация и управление. Социальное служение. Образование. Культура / Отв. ред. Д. В. Шмонин. Справочное издание. — СПб.: РХГА, 2014. — 117 с. — ISBN 978-5-88812-667-7
 Соколов Ю. А. Империя и христианство. Римский мир на рубеже III—IV веков: гонения на христиан и Миланский эдикт / Под ред. свящ. К. Костромина. — СПб.: СПбПДА, 2014. — 136 с.
 Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Παλαιορωσια: ϵν χρονω, ϵν προσωπω ϵν ϵιδϵι. Альманах, Вып. 2: Материалы научной конференции «Преподобный Сергий Радонежский: личность в контексте эпохи и история его почитания» Санкт-Петербург, 1-3 октября 2014 г. / Под ред. к.и.н. свящ. К. Костромина. — СПб.; Казань, 2014. — 216 с. — ISBN 978-5-9904579-2-8
 Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Παλαιορωσια: ϵν χρονω, ϵν προσωπω ϵν ϵιδϵι. Альманах, Вып. 3: Материалы научной конференции «Равноапостольный князь Владимир и формирование русской цивилизации» Санкт-Петербург, 23-24 сентября 2015 г. / Под ред. к.и.н. прот. К. А. Костромина. — СПб., 2015. — 280 с. — ISBN 978-5-9904579-3-5
 Яковлев В. О. Атлас по истории Русской Церкви Х-XVI в. Учебное пособие. — СПб.: Издательство СПбПДА, 2016. — 36 с., ил., карты. — ISBN 978-5-906627-23-0 Рец.: Никулин И. А., свящ. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. — Вып. 4 (16) 2016. — С. 239—240.
 Соколов Ю. А. Время святого равноапостольного князя Владимира Красное Солнышко. События и люди. — СПб.: Издательство СПбПДА, 2017. — 372 с., ил. — ISBN 978-5-906627-31-5
 Материалы IX международной студенческой научно-богословской конференции к 100-летию подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской (10-11 мая 2017, Санкт-Петербург). Т. Ч. 1. Доклады аспирантов и магистрантов / Под ред. прот. К. Костромина. — СПб.: Издательство СПбПДА, 2017. — 532 с. — ISBN 978-5-906627-36-0
 Материалы IX международной студенческой научно-богословской конференции к 100-летию подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской (10-11 мая 2017, Санкт-Петербург). Т. Ч. 2. Доклады студентов бакалавриата / Под ред. прот. К. Костромина. — СПб.: Издательство СПбПДА, 2017. — 492 с. — ISBN 978-5-906627-37-7
 Яковлев В. О. Атлас по истории Русской Церкви Х-XVI в. Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. — СПб.: Издательство СПбПДА, 2017. — 40 с. — ISBN 978-5-906627-41-4
 Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки. Материалы VIII междунар. науч.-богосл. Конференции, посвящённой 70-летию возрождения Санкт-Петербургской Духовной Академии, 16-17 ноября 2016 года. Ч. 1: Библеистика, Богословие, Церковное искусство и архитектура. — СПб.: Издательство СПбДА, 2017. — 432 с. — ISBN 978-5-906627-43-8
 Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки. Материалы VIII междунар. науч.-богосл. Конференции, посвящённой 70-летию возрождения Санкт-Петербургской Духовной Академии, 16-17 ноября 2016 года. Ч. 2: Русская религиозная философия, История Церкви, Музыкальное искусство. — СПб.: Издательство СПбДА, 2017. — 416 с. — ISBN 978-5-906627-44-5
 Православные эстонцы Петербурга. 1917: до и после (Материалы научно-просветительской конференции Санкт-Петербург, 8 октября 2017 года); Житие священномученика Платона, епископа Ревельского; Житие священномученика Карпа, пресвитера Петроградского / Составитель и ред. прот. К. Костромин. — СПб., 2017. — 120 с. — ISBN 978-5-9904579-9-7
 Материалы Х Международной студенческой научно-богословской конференции 25-26 апреля 2018 г.: сборник докладов. — СПб.: Издательство СПбПДА, 2018. — 400 с. — ISBN 978-5-906627-49-0
 Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки. Материалы IХ международной научно-богословской конференции, посвящённой 100-летию начала мученического и исповеднического подвига Русской Православной Церкви. 28-29 сентября 2017 года. Сборник докладов / Составитель и ред. прот. К. Костромин. — СПб.: Издательство СПбПДА, 2018. — 420 с. — ISBN 978-5-906627-57-5
 Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Научный журнал. 2018. — Вып. 1 (9). — 360 с. — ISSN 2618-9674
 Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Научный журнал. 2018. — Вып. 2 (10). — 360 с. — ISSN 2618-9674
 Актуальные вопросы церковной науки. Научный журнал. 2019. — № 1: Материалы XI Международной студенческой научно-богословской конференции 16-17 мая 2019 г. — [С. 8 предисловие].
 Наследие священномученика Платона, епископа Ревельского: к 150-летию со дня рождения, к 100-летию мученического подвига священномученика Платона, епископа Ревельского (протоиерея Павла Кульбуша) (мат-лы науч.-просв. конф., Санкт-Петербург, 13 января 2019 года) / Составитель и ред. прот. К. Костромин. — СПб., 2019. — 72 с. — ISBN 978-5-6040140-1-1
 Актуальные вопросы церковной науки. Научный журнал. 2019. — № 2: Материалы XI Международной научно-богословской конференции «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки». Санкт-Петербург, 25-26 сентября 2018 года. — ISSN 2618-9097. 143.Эстонское благочиние Петербургской епархии в 1900—1917 годах // Актуальные вопросы церковной науки. Научный журнал. 2019. — № 2. — С. 49-56. — ISSN 2618-9097
 Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Научный журнал. 2019. — Вып. 1 (11). — 260 с. — ISSN 2618-9674
 Актуальные вопросы церковной науки. Научный журнал. 2020. — № 1: Материалы XII Международной студенческой научно-богословской конференции 13 мая 2020 г. — [С. 7 предисловие].
 Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Научный журнал. 2020. — Вып. 1 (12). — ISSN 2618-9674
 Актуальные вопросы церковной науки. Научный журнал. 2020. — № 2: Материалы XI Международной научно-богословской конференции «Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки». Санкт-Петербург, 24-25 сентября 2019 года. — ISSN 2618-9097
 Актуальные вопросы церковной науки. Научный журнал. 2021. — № 1: Материалы XIII Международной студенческой научно-богословской конференции 17-18 мая 2021 г. — e[С. 7 предисловие]. — 240 c.
 Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Научный журнал. 2021. — Вып. 1 (13). — ISSN 2618-9674

 Возрождение монументального стиля в русской церковной истории. Рец. на: Гайденко П. И. Очерки истории церковно-государственных отношений в Киевской Руси. Становление высшего церковного управления. Казань, 2006 // Христианское чтение. — № 3. Специальный выпуск: История Русской Православной Церкви. — СПб., 2012. — С. 176—183.
 Есть ли у единоверия свой исторический путь? Рец. на: Кауркин Р. В., Павлова О. А. Единоверие в России от зарождения идеи до начала XX века / Институт российской истории РАН. — СПб.: Алетейя, 2011 // Христианское чтение. — № 3. Специальный выпуск: История Русской Православной Церкви. — СПб., 2012. — С. 184—186.
 Новый монографический стиль эклектика. Рец. на: Дворниченко А. Ю., Кривошеев Ю. В., Соколов Р. А., Шапошник В. В. Русское православие: от крещения до патриаршества. — СПб.: Академия исследования культуры, 2012 // Христианское чтение. — № 4. Специальный выпуск: История Русской Православной Церкви. — СПб., 2012. — С. 194—198.
 Обманутые надежды или Лучше, чем ничего. Рец. на: Словарь книжников и книжности Древней Руси. — Вып. 2 (вторая половина XIV-XVI вв.). Часть 3 Библиографические дополнения. Приложение. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2012 // Христианское чтение. — № 4. Специальный выпуск: История Русской Православной Церкви. — СПб., 2012. — С. 199—200.
 Архиерейский быт под пером историка. Рец. на: Гайденко П. И., Москалёва Л. А., Фомина Т. Ю. Церковь домонгольской Руси: иерархия, служение, нравы. — М.: Университетская книга, 2013 // Христианское чтение. — № 2-3. — СПб., 2014. — С. 255—257.
 Рецидив синодального обличения раскола. Рец. на: Соколов А., прот. Православная церковь и старообрядчество. Н. Новгород: Кварц, 2012. 432 с. // Христианское чтение. — № 4. — СПб., 2014. — С. 223—230.
 Епископство как научная проблема: история домонгольской Русской церкви. Рец. на: Фомина Т. Ю. Епископская власть в домонгольской Руси: истоки, становление, развитие. — М.: Университетская книга, 2014. // Христианское чтение. — № 5 2015. Серия: История Церкви. — С. 301—303.
 Святость в Древней Руси, или популяризация идеологических мифов. Рец. на: Князев Е. А. Власть и святость в Древней Руси. М.: Посев, 2011 // Христианское чтение. — № 1. — СПб., 2013. — С. 226—228.
 Герой XII века в петербургских исследованиях. Рец. на: Кривошеев Ю. В. Гибель Андрея Боголюбского. Историческое расследование. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2003 // Христианское чтение. — № 1. СПб., 2013. — С. 229—230.
 Дегтярёв Н. Новое об известном сюжете // Православное книжное обозрение. — № 11(065) ноябрь 2016. — С. 51-55.
 История церковных братств в России: сборник документов. Хрестоматия по истории русской церкви / Составитель Ю. В. Балакшина, И. Д. Игнатович; предисл., комм. Ю. В. Балакшиной, Н. Д. Игнатович, К. П. Обозного. — М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018. 232 с. // Свет Христов просвещает всех. Альманах Свято-Филаретовского института. — Вып. 25. Зима 2018. М., 2018. — С. 198—202.
 Review // Malmenvall S. Ruler Martyrs on the Periphery of Medieval Europe: Boris and Gleb of Kievan Rus’, Jovan Vladimir of Dioclea, and Magnus Erlendsson of Orkney. — Belgrade: Faculty of Orthodox Theology, 2021. — P. 139—142.

 Столетие Свято-Исидоровского храма // Вода живая. Санкт-Петербургский церковный вестник. — № 11 (94), 2007. — С. 26-27. (соавтор: Е. Самойленко)
 Старообрядчество в Санкт-Петербурге по данным храмостроительства // История Петербурга. — № 5 (39). 2007. — С. 79-85.
 Антропологические представления в Древней Руси // Психология веры и самоопределение человека в этнокультуре. Материалы научно-практической конференции 4-5 июня 2007 года / Под ред. О. И. Даниленко. — СПб.: СПбГУКИ, 2008. — С. 56-60.
 История церковного раскола XVII века в свете проблемы верности и предательства // Начало. Журнал Института богословия и философии. — № 17. 2008. — С. 113—118. Материалы семинара «Верность и предательство в истории России», 28 июня 2007 г.
 Исидор и Иоанн православные священники г. Тарту во второй половине XV века // Провинциальное духовенство дореволюционной России. Сб. науч. тр. междунар. заоч. конф. — Вып. 3 / Научно исследовательский центр церковной истории и православной культуры им. В. В. Болотова. Тверской государственный университет. — Тверь, 2008. — С. 295—304. — ISBN 978-5-7609-0451-5
 Педагогика и нравственность: противоречие или взаимодействие? // Значение педагогики для возрождения нравственных основ общества. Материалы международной научно-практической конференции / Религиозно-философский и педагогический исследовательский центр им. Я. А. Коменского. Научно-исследовательский институт им. Я. А. Коменского, Райхельсхайм (Германия). — СПб., 2008. — С. 105—113. — ISBN 978-5-91508-006-4
 Психологический аспект нарастания межконфессиональной напряжённости христианской церкви в Древней Руси // Народы России: историко-психологические аспекты межэтнических и межконфессиональных отношений. Материалы ХХV Междунар. науч. конференции. Санкт-Петербург, 12-13 мая 2009 г. / Под ред. д-ра ист. наук, проф. С. Н. Полторака. — СПб.: Нестор, 2009. — С. 88-92. — ISBN 978-5-303-00355-2
 Свято-Исидоровская церковь сегодня и сто лет назад // Коломенские чтения 2008. Альманах № 3 / Под ред. В. В. Антонова. — СПб.: Арденн, 2009. — С. 51-66. — ISBN 978-5-9678-0031-3
 Догматическое значение разночтений в тексте Символа веры у старообрядцев и новообрядцев // Правда Православия. — № 4 (65), июнь 2009. — С. 9-14.
 Крещение князя Владимира и Запад // Толерантность в России: вопросы истории и ответы современности. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. 20 ноября 2008 г. / Составитель и общ. ред. А. Н. Долгенко. — Волгоград: ФГОУ ВПО ВАГС, 2009. — С. 53-55. — ISBN 978-5-7786-0325-7
 Первоначальные церковные контакты Руси с Западной Европой // Клио. — № 2. — СПб.: Полторак, 2010. — С. 132—140. — ISSN 2070-9773
 Смысловые разночтения в старообрядном и новообрядном чинах крещения в свете истории чинопоследования Таинства // Старообрядчество: история, культура, современность: Материалы IX междунар. конф. (Новгород, 30 сентября 2 октября 2009 г.). / Центр истории и культуры старообрядчества имени боярыни Морозовой. Ред.-сост. В. И. Осипов, Н. В. Зиновкина, Е. И. Соколова и А. В. Осипова. Великий Новгород, 2010. — С. 321—330.
 Разделение церквей в контексте взаимоотношений Киевской Руси с Западной Европой во второй половине ХI в. // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Сер. 2: История. 2010. — Вып. 3. — С. 85-89. — ISSN 1812-9323
 Князь Ярополк и Запад // Запад-Россия-Восток в исторической науке XXI века: Материалы междунар. конф. в честь 100-летия СГУ (Саратов, 14-16 мая 2009 г.): В 2 ч. / Под общ. ред. Ю. В. Варфоломеева и Л. Н. Черновой. — Саратов: ИЦ «Наука», 2010. Ч. 1. — С. 119—123. — ISBN 978-5-9999-0382-2
 Санкт-Петербургская Духовная Академия и Коломна в XIX веке // Коломенские чтения. 2009—2010. Сб. ст. / Под ред. В. В. Антонова. — СПб.: Лики России, 2010. — С. 54-65. — ISBN 978-5-87417-347-0
 Проблема атрибуции «Слова Феодосия, игумена Печерского, о вере крестьянской и о латыньской» // Христианское чтение. 2011. — № 1 (36). — С. 6-97.
 Борисоглебская проблема: вопрос доверия источникам // Русские древности. Сборник научных трудов. К 75-летию профессора И. Я. Фроянова / Труды исторического факультета СПбГУ. Т. 6. СПб., 2011. — С. 55-70. — ISSN 2221-9978
 Разделение церквей на Руси и европейское романское искусство // Труды Киевской Духовной Академии. — № 15. 2011. — С. 176—186.
 Церковный раскол XI века на Руси и романское искусство // Православ’я цивілізаційний стрижень слов’янського світу. Збірник наукових праць. Київ, 2011. — С. 135—140. — ISBN 978-966-651-924-8
 Архиепископ Михаил (Мудьюгин) как студент, ректор и профессор Санкт-Петербургских (Ленинградских) духовных школ. К 100-летию со дня рождения (на материале личных дел из архива СПбПДА) // Христианское чтение. — № 2. — СПб., 2012. — С. 6-42.
 История славянского текста Символа веры через призму истории раскола XVII в. // Христианское чтение. — № 3. Специальный выпуск: История Русской Православной Церкви. — СПб., 2012. — С. 32-65. — ISSN 1814-5574
 «Диссиденты» и юродивые антиподы духовной жизни эпохи Смутного времени // Церковь и общество в России на переломных этапах истории. Сб. тез. Всероссийской научной исторической конференции МДА. Сергиев Посад, 2012. — С. 45-53. — ISBN 978-5-905193-04-0
 Повторена: Духовность, нравственность, патриотизм как основа профессионального образования. Материалы всероссийской научно-практической конференции 23 января 2014 года / Составитель И. А. Боброва, Е. В. Леонова, В. К. Николаева. — СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2014. — С. 83-90.
 Почитание Тихвинской иконы Божией Матери на Северо-Западе России // Казанский собор храм и памятник российской воинской славы. Сб. материалов науч.-практ. конф. к 200-летию кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери. — СПб., 2012. — С. 47-51. — ISBN 978-5-9904341-1-0
 Повторена с небольшими корректурами: На рубеже культур: Тихвин в XVII столетии. Материалы науч.-практ. конф. — СПб.: Каламос, 2015. — С. 57-61. — ISBN 978-5-905836-27-5
 Разделение церквей в контексте общеевропейской международной политики IХ-XII вв. // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. Т. 14. — Вып. 1. — СПб., 2013. — С. 14-22. — ISSN 1819—2777
 Relations between Western and Eastern Churches in the Balkans in context of history of churches separation in Russia // Српска теологиjа данас 2012. Књ. 4. Зборник радова четвртог годишњег симпосиона, одржаног на Православном богословском факултету 25-26 маjа 2012. — Београд: Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2013. — С. 11-18. — ISSN 2217—2491
 К вопросу о происхождении древнерусской церковной десятины // Духовная жизнь региональных сообществ: история, традиции, современность. Сб. докладов междунар. науч.-практ. конференции. — Казань: КазГАСУ, 2013. — С. 145—151. — ISBN 978-5-7829-0423-4
 К вопросу о происхождении древнерусской церковной десятины // Гуманитарные науки в XXI веке. Электронный научный журнал. — № 1. 2014.
 Восток и Запад в христианстве первого тысячелетия и разделение церквей // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. — № 4 (120), 2013. — С. 7-23. — ISSN 2227—2283
 Крещение Руси: Киев, Херсонес, Тмутаракань // Труды Киевской Духовной Академии. — № 19. 2013. — С. 30-42.
 Крещение Руси: Киев, Херсонес, Тмутаракань // Верующий разум. — № 2 (4) 2014. — С. 41-57.
 Межцерковные связи архиепископа Михаила и православное свидетельство // Архиепископ Михаил (Мудьюгин) в воспоминаниях и размышлениях. Материалы конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения архиепископа Михаила (Мудьюгина) 1912—2000. Санкт-Петербург, 14 мая 2012 г. / Под ред. свящ. К. Костромина и Д. В. Волужкова. Портал Христианин. СПб. — СПб.: СПбПДА, 2013. — С. 35-51. — ISBN 978-5-906627-01-8
 Архиепископ Михаил (Мудьюгин) как церковный администратор (по материалам циркуляров Астраханской епархии) // Архиепископ Михаил (Мудьюгин) в воспоминаниях и размышлениях. Материалы конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения архиепископа Михаила (Мудьюгина) 1912—2000. Санкт-Петербург, 14 мая 2012 г. / Под ред. свящ. К. Костромина и Д. В. Волужкова. Портал Христианин. СПб. — СПб.: СПбПДА, 2013. — С. 74-83. — ISBN 978-5-906627-01-8 (соавтор: Морозов К. А.)
 Година 1054. у мултиполарном хришћанском свету // Српска теологиjа у XX веку. 2013. Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати : зборник радова научног скупа (Православни богословски факултет, 24. мај 2013.) / Приредио Б. Шијаковић. Књ. 14. — Београд: Православни богословски факултет, 2013. — С. 192—196.
 Милански едикт и подела Цркава у контексту идеје средњевековног сакралног империјалног универзума // Црква у доба Св. Цара Константина Великог. Зборник радова Међународног научног скупа (Православни богословски факултет, 24-25. маја 2013.) / Приредио Р. Поповић. — Београд: Православни богословски факултет, 2013. — С. 55-61. — ISBN 978-86-7405-135-1
 Динамика межконфессионального конфликта на Руси в ХI-XII веках // Церковь. Богословие. История. Материалы Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 12 февраля 2013 г.). Екатеринбург, 2014. — С. 81-89, 190. — ISBN 978-5-8295-0245-4
 Табу и антилатинская полемика в Древней Руси // Церковь. Богословие. История. Материалы II Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 12 февраля 2014 г.). — Екатеринбург, 2014. — С. 107—113. — ISBN 978-5-8295-0249-2
 Романовы и православие: начало и конец // Коломенские чтения. 2013. Сб. ст. / Под ред. Е. И. Жерихиной. — СПб: Лики России, 2014. — С. 30-38. — ISBN 978-5-87417-466-8
 Преподобный Сергий Радонежский и просвещение в Московской Руси // София. Издание Новгородской епархии. — № 1. 2014. — С. 12-14.
 Исторический субъективизм в богословском контексте // Христианское чтение. — № 2-3. — СПб., 2014. — С. 6-13.
 «Диссиденты» и юродивые антиподы духовной жизни эпохи Смутного времени (сопоставление художественных образов и исторических персонажей) // Церковь и общество в России на переломных этапах истории. — Сергиев Посад: МДА, 2014. — С. 92-106. — ISBN 978-5-905193-07-1
 Повторена: Acta eruditorum. Научные доклады и сообщения. 2014. — Вып. — № 16. — СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2014. — С. 11-17. — ISSN 2307-6437
 Происхождение древнерусской церковной десятины и западноевропейские аналоги // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Παλαιορωσια: ϵν χρονω, ϵν προσωπω ϵν ϵιδϵι. Альманах. — Вып. 1 / Под ред. д.и.н. П. И. Гайденко. — СПб.; Казань, 2014. — С. 35-62. — ISBN 978-5-9904579-1-1. — DOI: 10.24411/9999-0702-2014-00002
 Международные христианские связи Киевской Руси в эпоху Крещения Руси: характер и масштаб // Покровская академическая конференция, посвящённая 1025-летию Крещения Руси (10-14 октября 2013 года). Сборник докладов. — Сергиев Посад: МДА, 2014. — С. 119—137. — ISBN 978-5-88060-070-0
 Оглашение в Древней Руси (конец Х - начало XII в.): церковь и княжеская власть // Духовная жизнь региональных сообществ: история, традиции, современность. Сб. докладов Междунар. науч. конференции. — Казань: КазГАСУ, 2014. — С. 128—133. — ISBN 978-5-7829-0416-6
 Оглашение в Древней Руси (конец Х - начало XII в.): церковь и княжеская власть // Гуманитарные науки в XXI веке. Электронный научный журнал. — № 2. 2014.
 Молодой человек в Церкви: сегодня и вчера // Невский богослов. — № 15, ноябрь 2014. — С. 4-11.
 «Наследник святителя Алексия» митрополит Киприан и новые вызовы эпохи // Святители Московской Руси. Науч.-практ. конф., 17-18 октября 2014 года. Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, 2014. — С. 16-24.
 Преподобный Сергий Радонежский и рождение московской литературной традиции // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Παλαιορωσια: ϵν χρονω, ϵν προσωπω ϵν ϵιδϵι. Альманах, Вып. 2: Материалы научной конференции «Преподобный Сергий Радонежский: личность в контексте эпохи и история его почитания» Санкт-Петербург, 1-3 октября 2014 г. / Под ред. к.и.н. свящ. К. Костромина. СПб.; Казань, 2014. — С. 35-45. — ISBN 978-5-9904579-2-8 DOI: 10.24411/9999-0702-2015-00027
 Антилатинская полемика и каноническое право Древней Руси (ХI-XII века) // Гуманитарные науки в XXI веке. Электронный научный журнал. — № 3. 2014.
 Наречение имени князя в Киевской Руси: литургический аспект // Христианское просвещение и русская культура. Материалы XVII научно-богословской конференции (16 мая 2014 г.). Йошкар-Ола, 2014. — С. 35-48.
 Вопрошание Кирика с ответами Нифонта и канонико-правовое наследие Киевской Руси в контексте международных отношений // Кирик Новгородец и древнерусская культура. Ч. 3. / Отв. ред. В. В. Мильков; Новгородский гос. университет им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2014. — С. 87-97. — ISBN 978-5-89896-516-7
 Оригинальные статьи Никоновской летописи эпохи князя Владимира о международном положении Руси: проблема историчности и достоверности // Церковь. Богословие. История. Материалы III Международной научно-богословской конференции (Екатеринбург, 6-7 февраля 2015 г.). — Екатеринбург: Информ.-изд. отдел ЕДС, 2015. — С. 292—297. — ISBN 978-5-8295-0270-6
 Смертельная схватка империй // Коломенские чтения. 2014. Сб. ст. / Под ред. Е. И. Жерихиной. СПб: Лики России, 2015. — С. 6-17. — ISBN 978-5-87417-478-1
 Конфессиональная поликультурность Киевской Руси начала XI века // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Παλαιορωσια: ϵν χρονω, ϵν προσωπω ϵν ϵιδϵι. Альманах, Вып. 3: Материалы научной конференции «Равноапостольный князь Владимир и формирование русской цивилизации» Санкт-Петербург, 23-24 сентября 2015 г. / Под ред. к.и.н. прот. К. А. Костромина. — СПб., 2015. — С. 48-75. — ISBN 978-5-9904579-3-5 DOI: 10.24411/9999-0702-2015-00003
 Связи духовной академии и университетов в Санкт-Петербурге в начале XXI века: pro et contra // Гуманитарные науки в теологическом пространстве. Взаимодействие духовного и светского образования в России на примере Московской духовной академии с начала XIX в. по настоящее время. Сб. ст. в честь 200-летнего юбилея пребывания Московской духовной академии в Троице-Сергиевой Лавре. Сергиев Посад, 2015. — С. 306—317. — ISBN 978-5-87245-180-8
 Кризис средневековых универсумов на стыке Романской и Готической эпох в знаковой системе средневековья // Христианское чтение. — № 5. 2015. Серия: История Церкви. — С. 10-61. — (соавтор: Соколов Ю. А.)
 К вопросу об авторе летописного сказания об апостоле Андрее // Христианское чтение. — № 6. — СПб., 2015. — С. 22-38.
 Вхождение Якутии в состав Российского государства в XVII веке и проблема христианизации региона // Духовная жизнь российских региональных сообществ: история, традиции, современность. Сб. докладов IV Междунар. науч. конференции. Казань: КазГАСУ, 2015. — С. 137—142. — ISBN 978-5-7829-0489-0
 Мюллер Л. Проблема христианизации России и ранней истории русского христианства // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Παλαιορωσια: ϵν χρονω, ϵν προσωπω ϵν ϵιδϵι. Альманах, вып. 4 / Под ред. д.и.н. П. И. Гайденко. — СПб.; Казань, 2015. — С. 187—196. — ISBN 978-5-9904579-4-2 (перевод)
 Храм св. Петра на Почайне или Турова божница? // Церковь. Богословие. История. Материалы IV Международной научно-богословской конференции (Екатеринбург, 5-6 февраля 2016 г.). — Екатеринбург: ЕДС, 2016. — С. 173—180. — ISBN 978-5-8295-0423-6
 Церковь в культурном пространстве современной России: конструктивные идеи и практика воплощения // Quaestio Rossica. Vol. 4. 2016. — № 1. — C. 263—280. (ссылка: Мангилев П., прот., прот., Нечаева М., Шаманаев А., Иванова О.)
 Слово оружие литератора: священник Григорий Петров // Коломенские чтения. 2015. Сб. ст. / Под ред. Е. И. Жерихиной. — СПб: Лики России, 2016. — С. 105—136. — ISBN 978-5-87417-524-5
 К вопросу о сравнении крещения Руси и Литвы // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2016. — Вып. 2 (14). — С. 11-28. — ISSN 2224-5391.
 Появление Казанской иконы Божией Матери в Петербурге // Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации: сб. тезисов междунар. науч.-практ. конф., 19-21 июля 2016. — Казань: Центр инновационных технологий, 2016. — С. 101—103. — ISBN 978-5-93962-774-0.
 Появление Казанской иконы Божией Матери в Петербурге // Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации: сборник избранных статей по итогам работы междунар. науч.-практ. конф. (Казань, 19-21 июля 2016). — Казань: Центр инновационных технологий, 2016. — С. 66-70. — ISBN 978-5-93962-835-8.
 Почитание святых при св. князе Владимире по данным храмостроительства // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Παλαιορωσια: ϵν χρονω, ϵν προσωπω ϵν ϵιδϵι. Альманах, вып. 5: К 80-летию профессора Игоря Яковлевича Фроянова / Под ред. д.и.н., проф. А. В. Петрова. — СПб., 2016. — С. 143—157. — ISBN 978-5-9904579-5-9. — DOI: 10.24411/9999-0702-2016-00010.
 Рождение церковно-исторической школы Ленинградской Духовной Академии. Очерк (ad memorandum) // Христианское чтение. 2016. — № 4 (июль-август). Научный журнал Санкт-Петербургской духовной академии. История Русской Православной Церкви. Юбилейный выпуск. — С. 12-35.
 К вопросу о начале Киево-Печерского монастыря и русско-афонских связей // Христианское чтение. 2016. — № 4 (июль-август). Научный журнал Санкт-Петербургской духовной академии. История Русской Православной Церкви. Юбилейный выпуск. — С. 227—237.
 Судьба «второго Гапона»: священник Григорий Петров в годы Первой русской революции // Петербургские чтения. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 110-летию Первой русской революции (Санкт-Петербург, 11-13 ноября 2015 года). — СПб., 1916. — С. 67-79. — ISBN 978-5-91646-095-7.
 Русский литератор, священник Петров // София. Издание Новгородской епархии. 2016. — № 2. — С. 12-13
 Фольклор и легенда от сюжета к смыслу: к вопросу о летописном сказании об апостоле Андрее // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Παλαιορωσια: ϵν χρονω, ϵν προσωπω ϵν ϵιδϵι. Альманах, вып. 6: Наследие святого Кирилла Туровского. История, культура и мысль Древней Руси / Под ред. д.и.н. П. И. Гайденко. СПб.; Казань, 2016. — С. 295—300. — ISBN 978-5-9904579-6-6
 Круг общения Кирика Новгородца: к вопросу о западноевропейских церковных взаимосвязях // Новгородика-2015. От «Правды Русской» к российскому конституционализму. Материалы V международной научной конференции (Великий Новгород, 24-25 сентября 2015 г.) / Составитель: Е. В. Торопова, С. А. Коварская, Я. А. Васильев, Д. Б. Терешкина, Б. Н. Ковалёв, Н. С. Федорук. Великий Новгород: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 2016. — С. 348—353
 Крещение Руси в отечественной историографии до и после 1917 года // Церковь. Богословие. История. Материалы V Международной научно-богословской конференции (Екатеринбург, 2-4 февраля 2017 г.). — Екатеринбург: ЕДС, 2017. — С. 237—242.
 Потестарность и христианизация Руси // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Παλαιορωσια: ϵν χρονω, ϵν προσωπω ϵν ϵιδϵι. Альманах, вып. 7: К 60-летию профессора Андрея Юрьевича Дворниченко / Под ред. д.и.н. А. В. Петрова. СПб., 2017. — С. 93-101. — ISBN 978-5-9904579-7-3
 Новый альманах, посвящённый истории и культуре русского средневековья (библиографический обзор) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2017. Т. 22. — № 2. — С. 164—173. (соавтор: Петров А. В.)
 Церковный контекст посольства русов в Константинополь и Ингельхайм 839 г. // Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки. Материалы VIII междунар. науч.-богосл. Конференции, посвящённой 70-летию возрождения Санкт-Петербургской Духовной Академии, 16-17 ноября 2016 года. Ч. 2: Русская религиозная философия, История Церкви, Музыкальное искусство. — СПб.: Издательство СПбДА, 2017. — С. 134—143. — ISBN 978-5-906627-44-5
 Сотрудничество церковных и светских вузов в научной сфере: проблемы и перспективы // Христианство и педагогика: история и современность. Ч. 1. Материалы международной научно-практической конференции, 19-20 октября 2017 г. — Пенза, 2017. — С. 173—178. — ISBN 978-5-9908754-5-6
 Несколько слов о Гелиане Михайловиче Прохорове (20.03.1936 1.09.2017) // Христианское чтение. Научный журнал Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2017. — № 5. — С. 261—263. — ISSN 1814-5574
 Свято-Исидоровский приход и его причт в 1917 году // Православные эстонцы Петербурга. 1917: до и после (Материалы научно-просветительской конференции Санкт-Петербург, 8 октября 2017 года); Житие священномученика Платона, епископа Ревельского; Житие священномученика Карпа, пресвитера Петроградского / Составитель и ред. прот. К. Костромин. — СПб., 2017. — С. 18-32.
 ISBN 978-5-9904579-9-7
 Гелиан Михайлович Прохоров. Вечная память // Журнал Московской Патриархии. 2017. — № 12. — С. 86-87. — ISSN 0132-862X
 Стили православного богословия XX века. К оценке трудов архиепископа Михаила (Мудьюгина) // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. Научный журнал. 2017. — № 1. — С. 25-38. — DOI: 10.24411/2541-9587-2017-00003
 «Страдание священномученика Исидора» как исторический источник и литературный памятник конца ХV середины XVI века // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Παλαιορωσια: ϵν χρονω, ϵν προσωπω ϵν ϵιδϵι. Альманах, вып. 8. / Под ред. д.и.н. П. И. Гайденко. СПб.; Казань, 2017. — С. 149—163. — ISBN 978-5-9904579-8-0
 Апостол Андрей и его почитание в ХI в. на Руси: Восток и Запад // Христианские ценности в культурной традиции Востока и Запада история и современность. Сборник докладов ХXII Международных Кирилло-Мефодиевских чтений (27-27 мая 2016 года, Институт теологии БГУ). — Минск: Минар, 2017. — С. 193—197. — ISBN 978-985-90359-9-9
 Священномученик Платон, епископ Ревельский: проблема сохранения Православия на постимперской территории // Богословский вестник. 2017. — № 26-27. — Вып. 3-4. Научно-богословский журнал. — Сергиев Посад, 2017. — С. 179—195. — ISBN 978-5-87245-223-2
 К вопросу о сравнении подвига страстотерпцев ХI-XII веков и первых новомучеников XX века // Материалы церковно-научной конференции «100-летие начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь». Храм Христа Спасителя, г. Москва, 16 июня 2017. — М.: Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2018. — C. 65-78. — ISBN 978-5-88017-651-9
 Особенности «Закона судного людем» как одного из древнейших памятников древнерусского церковного права // Церковь. Богословие. История. Материалы VI Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 10-12 февраля 2018 г.). — Екатеринбург: ЕДС, 2018. — С. 337—342. — ISBN 978-5-9908364-9-5
 Философия революции // Коломенские чтения. 2017. Сб. ст. / Под ред. Е. И. Жерихиной. СПб: Лики России, 2018. — С. 5-12. — ISBN 978-5-87417-597-9
 Правовое применение «Закона судного людем» в Киевской Руси // Христианское чтение. 2018. — № 4. — С. 113—123. — DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10089
 Ещё раз о возникновении Туровской епископии (о статье Т. Ю. Фоминой «Туровская епископия: этапы становления и развития (ХI-XIII вв.)» // Христианское чтение. 2018. — № 2. 243—253) // Христианское чтение. 2018. — № 4. — С. 250—259. — DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10102
 История взаимоотношений митрополита Никодима (Ротова) и епископа Михаила (Мудьюгина) // Невский Богослов. 2018. — Вып. 2 (23). — С. 20-30. — ISSN 2218-7790
 «Постройка храма грозит стать предметом столичного скандала…». К истории Православного русско-эстонского братства во имя священномученика Исидора Юрьевского // Вестник исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2018. — № 2. — С. 38-52. DOI: 10.24411/2587-8425-2018-10014 ISSN 2587-8425
 Богословские особенности древнерусской антилатинской полемической литературы // Актуальные вопросы современного богословия и церковной науки. Материалы IХ международной научно-богословской конференции, посвящённой 100-летию начала мученического и исповеднического подвига Русской Православной Церкви. 28-29 сентября 2017 года. Сборник докладов / Составитель и ред. прот. К. Костромин. — СПб.: Издательство СПбПДА, 2018. — С. 112—116. — ISBN 978-5-906627-57-5
 Братство при приходе или приход при братстве? К истории русско-эстонского Православного братства во имя священномученика Исидора Юрьевского в Петербурге // Свет Христов просвещает всех. Альманах Свято-Филаретовского института. — Вып. 27. Лето 2018. — М., 2018. — С. 65-79. ISSN 2078-3434
 Русско-эстонское православное братство во имя священномученика Исидора Юрьевского в Петербурге // Православные братства в истории России: к 100-летию воззвания патриарха Тихона об образовании духовных союзов: сборник научных трудов: в 2-х ч. — М.: Культурно-просветительский фонд «Преображение», 2018. Ч. 2. — С. 21-35, 329—370 [круглый стол]. — ISBN 978-5-905615-57-3
 Антилатинская полемика в древнерусском богослужении // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Παλαιορωσια: εν χρονω, εν προσωπω, εν ειδει. Научный журнал. 2018. — Вып. 1 (9). — С. 298—320. — DOI: 10.24411/2618-9674-2018-00019
 Монополизм и церковно-историческая наука: к постановке вопроса // Христианское чтение. 2018. — № 6. — С. 181—188. — DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10140
 Владари-мученици у словенским земљама у периоду покрштавања Источне Европе. Компаративна анализа житиjа светог Jована Владимира (Српског), Вјачеслава (Вацлава) Чешког и Бориса и Гљеба Руских) [Правители-мученики в славянских странах эпохи христианизации Восточной Европы (сравнительный анализ житий св. Иоанна Владимира Сербского, св. Вячеслава (Вацлава) Чешского и св. Бориса и Глеба Русских)] // У спомен и славу светог Јована Владимира. Књ. 6-1. Међународни научни скуп «Свети Јован Владимир кроз вјекове историја и предање (1016—2016)», Бар, 15-17. септембар 2016. Године. — Цетиње, 2018. — С. 81-104
 Праславление священномученика Исидора в XVI веке // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Παλαιορωσια: εν χρονω, εν προσωπω, εν ειδει. Научный журнал. 2018. — Вып. 2 (10). — С. 192—200. — DOI: 10.24411/2618-9674-2018-10037
 И. А. Ильин о первых русских святых // Ильинские чтения: материалы V международной науч.-практ. конференции / Отв. ред. О. А. Чулков. — СПб.: Издательство ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2018. — С. 10-19. — ISBN 978-5-9509-0322-9
 Научная деятельность церковной высшей школы: итоги и перспективы // Теология и образование 2018. Ежегодник Научно-образовательной теологической ассоциации. — М.: Издательский дом «Познание», 2018. — С. 391—401. — ISBN 978-5-906960-41-2
 Богословские и исторические особенности возникновения древнерусской антилатинской полемической литературы // «Teologie, jazyk a duch doby». Sborník příspĕvků z interdisciplinární vĕdecké konference s mesinárodní účastí komané při příležitosti 1150. výročí uznání slovanského bohoslužebného jazyka, Praha, 8-9.6.2018 / Ed. J. Husár, V. Ježek. — Praha, 2018. — S. 172—185. — ISBN 978-80-88034-03-2
 Священномученик Платон, епископ Ревельский протоиерей Павел Кульбуш как благочинный эстонских приходов Петербургской (Петроградской) епархии (к 100-летию мученической кончины) // Церковь. Богословие. История. Материалы VII Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 8-10 февраля 2019 г.). — Екатеринбург: ЕДС, 2019. — С. 73-79. — ISBN 978-5-6041842-3-3
 Особенности эстонского православного самосознания в начале XX века (к 100-летию мученического подвига священномученика Платона (Кульбуша), епископа Ревельского) // Христианское чтение. 2019. — № 1. — С. 180—190. DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10017 ISSN 1814-5574
 Религиозность православных эстонцев Санкт-Петербурга на рубеже XIX-XX веков // Христианское чтение. 2019. — № 2. — С. 196—204. DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10039 ISSN 1814-5574
 Предисловие // Петров Н. И. Николаи домонгольской Руси. — СПб.: Академия Исследования Культуры, 2019. — С. 3-5. — ISBN 978-5-9500344-3-5
 К вопросу о появлении туровской епископии // Христианство как интегрирующий фактор мировой культуры. Сборник докладов XXIV международных Кирилло-Мефодиевских чтений / Составители С. И. Шатравский, свящ. С. Рогальский. — Минск: Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла, 2019. — С. 3-6. — ISBN 978-985-90501-3-8
 Священномученик Платон, епископ Ревельский, и православие в Эстонии // Наследие священномученика Платона, епископа Ревельского: к 150-летию со дня рождения, к 100-летию мученического подвига священномученика Платона, епископа Ревельского (протоиерея Павла Кульбуша) (мат-лы науч.-просв. конф., Санкт-Петербург, 13 января 2019 года) / Составитель и ред. прот. К. Костромин. — СПб., 2019. — С. 4-18. — ISBN 978-5-6040140-1-1
 Священномученик Платон (Кульбуш), епископ Ревельский, и православные братства Петербурга // Нива Господня. Вестник Пензенской духовной семинарии. 2019. — № 2 (12). — С. 28-33.
 Эстонское благочиние Санкт-Петербургской епархии // Петербургский исторический журнал. 2019. — № 4 (24). — С. 196—209. — ISSN 2311-603Х DOI: 10.24411/2311-603X-2019-00080
 К вопросу об отношении антилатинской полемики к церковному праву Древней Руси (ХI-XII века) // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Научный журнал. 2019. — Вып. 1 (11). — С. 44-56. DOI: 10.24411/2618-9674-2019-10003 (соавтор: Волужков Д. В.)
 Отчёт о научной деятельности Санкт-Петербургской Духовной Академии за 2017 календарный год и второй семестр 2017/2018 учебного года // Вестник исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. Научный журнал. 2019. — № 1 (3). — С. 253—268.
 Церковно-государственные отношения в Эстляндии в 1917—1919 г. в свете идей И. А. Ильина // Ильинские чтения. Материалы VI Международной научно-практической конференции / Ответственный редактор О. А. Чулков. — СПб., 2019. — С. 16-29.
 Векторный характер епископального устройства Русской церкви в 1000—1015 гг. // Древняя Русь: общество, власть, культура. Сборник статей к 60-летию профессора В. В. Пузанова / Под ред. В. В. Долгова, Д. А. Котлярова. — Ижевск, 2020. — С. 142—151. — ISBN 978-5-4312-0731-0
 Православные эстонцы Петербурга и православное миссионерское общество // Церковь. Богословие. История. Научный журнал. 2020. — № 1 [Материалы VIII Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 6-9 февраля 2020 г.)]. — С. 319—324. — ISBN 978-5-6041842-8-8
 Павел Кульбуш (будущий священномученик Платон, епископ Ревельский) как студент Санкт-Петербургской Духовной Академии // Христианское чтение. 2020. — № 1. — С. 190—199. — DOI: 10.24411/1814-5574-2020-10016
 Отчёт о научной деятельности Санкт-Петербургской Духовной Академии за 2018/2019 учебный год // Вестник исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. Научный журнал. 2020. — № 1 (4). — С. 324—338.
 Духовные в мундирах. Профессура и студенты Санкт-Петербургской Духовной Академии // Коломенские чтения. 2019. Сб. ст. / Под ред. Е. И. Жерихиной. — СПб.: АНО РОССИКА «Лики», Лики России, 2020. — С. 65-75. — ISBN 978-5-87417-601-3
 Этика и цифровая экономика // Основы цифровой экономики: учебник и практикум для вузов / М. Н. Конягина [и др.]; отв. ред. М. Н. Конягина. — М.: Юрайт, 2020. — С. 18-23 [§ 1.2] ISBN 978-5-534-13476-6 Лауреат общественной премии «Экономическая книга года 2020»
 Политико-богословский аспект подвига новомучеников: к постановке проблемы (на примере священномученика Платона, епископа Ревельского) // Вопросы теологии. 2020. Т. 2. — № 2. — С. 221—233. DOI: 10.21638/spbu28.2020.202 e(соавтор: Церпицкая О. Л.)
 Св. Александр Невский и латинский запад глазами древнерусских агиографов // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Научный журнал. 2020. — Вып. 1 (12). — С. 124—130. DOI: 10.24411/2618-9674-2020-10010 ISSN 2618-9674
 Ключевые темы службы преп. Антонию Римлянину и историко-гимнографические параллели // Антоний Римлянин и его время. К 900-летию основания собора Рождества Богородицы Антониева монастыря (1117—1119). Материалы научной конференции, Великий Новгород, 29-31 октября 2019 г. Великий Новгород, 2020. — С. 77-82.
 О дружбе между священномучеником Платоном, епископом Ревельским (протоиереем Павлом Кульбушем) и священномучеником протоиереем Философом Орнатским // Жизнь как подвиг. Священномученик Философ Орнатский и его эпоха. — Вып. 1: Материалы международной научной конференции «Жизнь как подвиг. Священномученик Философ Орнатский и его эпоха» 2018 г. / Науч. ред. игуменья Илариона (Феоктистова); В. Б. Казарина. СПб., 2020. — С. 68-75.
 Лушников Д., свящ., Костромин К., прот., Палюлин Е., прот., Фирсов С. Л., Тарнакин Н. А. Материалы круглого стола, посвящённого 20-летию со дня кончины архиепископа Михаила (Мудьюгина) // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. — № 1 (5). — С. 86-108. — DOI: 10.47132/2541-9587_2020_1_86 ISSN 2541-9587;
 К вопросу о свойствах христианской общины // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2020. — № 21 (6). — С. 86-108. — DOI: 10.47132/2541-9587_2020_2_5 ISSN 2541-9587
 Св. Александр Невский и послы от Римского папы // Царицын православный. 2020. — № 12 (20). — С. 7-11.
 Предисловие // Митрофанов Г., прот. Очерки по истории Русской Православной Церкви XX века. Церковь в гонении. Церковь в пленении. — М.: Практика, 2021. — 528 с. — ISBN 978-5-89816-177-4
 Проблема организации высшего церковного образования в первые годы советской власти в контексте формирования новой законодательной базы // Церковь. Богословие. История. Научный журнал. 2021. — № 2 [Материалы IХ Всероссийской научно-богословской конференции (Екатеринбург, 2-9 февраля 2021 г.)]. — С. 186—192. — ISBN 978-5-6041842-9-5
 Святой Александр Невский в истории России и Финляндии: точки соприкосновения // Христианское чтение. 2021. — № 2. — С. 12-22. — DOI: 10.47132/1814-5574_2021_2_12 (соавтор: еп. Силуан (Никитин))
 Подвиг новомученика в контексте обострения межэтнических отношений (на примере священномученика Платона, епископа Ревельского) // Seminarium. Труды Курской духовной семинарии. 2021. — № 1 (3). — С. 7-13.
 Псковская архимандрития в конце XV века // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2021. — № 34. — С. 140—148. — DOI: 10.24412/2224-5391-2021-34-140-148
 Роль Санкт-Петербургских православных духовных школ в сохранении традиций Российского Православия в СССР // Религия и культура как факторы конструирования конституционной идентичности в Российской Федерации: материалы круглого стола (Санкт-Петербург, 7 октября 2020 г.) / под общ. ред. В. В. Лаврова. — СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2021. — С. 128—132. (соавтор: еп. Силуан (Никитин))
 Свети Мардарије (Ускоковић) као студент Санктпетербуршке духовне академије (према материјалима из архива Академије) // Богословље. 2021. — № 80/1. — С. 5-22. — ISSN (Print) 0006-5714 ISSN (Online) 2560-4945 (соавтор: Пузович В.)
 Перспективы духовного образования в Санкт-Петербургской Духовной Академии // Христианское чтение. 2021. — № 3. — С. 22-32. — DOI: 10.47132/1814-5574_2021_3_22 (соавтор: Силуан (Никитин), еп., Митрофанов Г., прот, Хулап В., прот., Юревич Д., прот., Лушников Д., свящ. Гундяева Е. М.)
 Правовые аспекты создания Богословского института в Петрограде // Христианское чтение. 2021. — № 3. — С. 90-106. — DOI: 10.47132/1814-5574_2021_3_90
 Наследие прот. Г. Флоровского (1893—1979): pro et contra. Материалы круглого стола научного проекта Издательства СПбДА «Византийский кабинет» к 40-летию кончины выдающегося православного мыслителя // Русско-византийский вестник. 2021. — № 1 (4). — С. 155—175. — DOI: 10.47132/2588-0276_2021_1_155 (соавторы: Хондзинский П., прот., Легеев М., свящ., Иванов И., свящ., Оболевич Т. С., Маркидонов А. В., Фатеев В. А., Гаврилов И. Б., Медоваров М. В., Тесля А. А.)
 Занимаюсь наукой потому что интересно // НеБо. 2021. — № 1(24). Посвящается студентам академии будущим и вчерашним. — С. 18-19, 75-82, 88-89, 124, 142, 150. ISSN 2218-7790
 «Святой шпион». Будущий святитель Мардарий (Ускокович) в годы обучения в Петроградской духовной академии // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2021. — Вып. 101. — С. 114—137. DOI: 10.15382/sturII2021101.114-137
 Мемория об игумене Иннокентии (Павлове). К годовщине со дня кончины 19 мая 2020 г. // Вестник исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. Научный журнал. 2021. — № 2 (7). — С. 250—253. — DOI: 10.47132/2587-8425_2021_2_250

 Священник Константин Костромин. Об аспирантуре // spbda.ru, 05.09.2011
 Заведующий аспирантурой СПбДА иерей Константин Костромин: Хотя мы пока не признаны государством, планку держим не хуже светских вузов // patriarchia.ru, 31 июля 2013
 Протоиерей Константин Костромин. Воля и чудо // spbda.ru, 10.09.2015
 Протоиерей Константин Костромин: «Происходящее на Украине и в Эстонии является следствием событий столетней давности» // tatmitropolia.ru, 22.01.2018
 Академия выпускает новое периодическое издание. Интервью главного редактора журнала «Актуальные вопросы церковной науки» Санкт-Петербургской духовной академии // patriarchia.ru, 14 ноября 2018
 
 «Видите, это очень простой путь…». Протоиерей Василий Стойков в воспоминаниях коллег и учеников / Составитель Д. В. Волужков. — СПб.: Издательство СПбДА, 2021. — С. 3, 8, 20, 24, 27, 29, 32, 61, 76. — ISBN 978-5-906627-77-3

Примечания

Ссылки 
 протоиерей Константин Александрович Костромин
 Костромин Константин Александрович на сайте elibrary.ru

Исследователи истории Русской церкви
Преподаватели Санкт-Петербургской духовной семинарии
Преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии